Turgenev, alternativ transkribering Turgenjev kan syfta på:
 Aleksandr Turgenev (1784–1846), rysk historiker
 Ivan Turgenjev (1818–1883), rysk författare
 Nikolaj Turgenev (1789–1871), rysk ekonom och politisk författare

Ryska efternamn